Anna bizánci császárné (705 körül–743 után), III. Leó bizánci császár lánya és Artabaszdosz bizánci császár felesége
Anna bizánci császárné (1171–1240 után), VII. Lajos francia király lánya és II. Alexiosz, valamint I.Andronikosz bizánci csástárok felesége
Anna bizánci császárné (1260 körül–1281), V. István magyar király lánya, valamint II. Andronikosz bizánci császár első felesége
Anna bizánci császárné (1307–1365), V. Amadeusz savoyai gróf lánya és III.Andronikosz bizánci csástár második felslfe
Anna bizánci császárné (1393–1417), I. Vaszilij moszkvai nagyfejedelem, VIII.János bizánci császár lánya